Оберлига 1979/1980 — 32-й официальный чемпионат ГДР по футболу. Турнир начался 18 августа 1979 года и завершился 10 мая 1980 года. Чемпионом этого сезона во 2-й раз подряд стало берлинское «Динамо», в матче последнего, 26-го, тура победившее со счётом 1:0 дома «Динамо» (Дрезден) и таким образом опередившее его на 1 очко. Третье место и кубок ГДР выиграл «Карл Цейсс», в еврокубки помимо этих команд попали «Магдебург» и вернувшийся в Оберлигу «Форвертс» (Франкфурт-на-Одере). Покинули Оберлигу «Унион» и другой новичок лиги «Хеми» (Лейпциг).

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий лейпцигского «Локомотива» Дитер Кюн с 21 мячом, лучшим игроком года был признан вратарь «Карл Цейсса» Ханс-Ульрих Грапентин.

Турнирная таблица

Легенда таблицы и примечания

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 

ГДР
ГДР
1979/1980